Milone ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Michael Milone (1932–2018), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Cosimo Milone, italienischer Filmregisseur und Casting Director
 Eugene Milone (* 1939), US-amerikanischer Astronom
 Ferro Milone (1880–1934), italienischer Zeichner, Maler und Hochschullehrer